Glipostenoda kawasakii (Nomura, 1951), een keversoort
 Glipostenoda kawasakii (Nomura, 1967), een keversoort